Ел Кабрито има више значења:

 Ел Кабрито (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кабрито, Ел Кабрито Панзакола (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Кабрито (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кабрито (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Кабрито (Ероика Сиудад де Ехутла де Креспо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кабрито (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Кабрито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Кабрито (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику